Ludovico Pontano (Spoleto, 1409–Basilea, 1439), giurista italiano, docente di diritto civile a Bologna, delegato degli Aragona a Basilea 
 Giovanni Pontano – anche Gioviano Pontano (Cerreto di Spoleto 1429–Napoli 1503), umanista e politico italiano, maestro dell'umanesimo napoletano
 Gregorio Pontano – anche Gregor Brück (Brück, 1485–Jena, 1557), giurista e politico tedesco, cancelliere e consigliere dell'elettore di Sassonia